Любомир Георгиев Илиев (; 7 апреля 1913, Тырново — 6 июня 2000) — болгарский математик, академик АН НРБ (1967). Член БКП с 1947. Профессор Софийского университета (с 1952). Директор Единого центра математики и механики Болгарской АН, в 1964—88 директор Института математики и информатики АН НРБ.

Основные труды по теории аналитических функций и теории приближений.

Димитровская премия (1951, 1969). Иностранный член Академии наук СССР (1976). Медаль  Computer Pioneer (1996).

Труды 
 L. Ilieff. Analytische Nichtfortsetzbarkeit und Überkonvergenz einiger Klassen von Potenzreihen. (Mathematische Forschungsberichte). VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1960. — 61 S., m. 6 Abb. // Translated from Rumanian by B. Penkow.
 D. Gaier. L. Ilieff. Analytische Nichtfortsetzbarkeit und Überkonvergenz einiger Klassen von Potenzreihen //  (ZAMM). Volume 42, Issue 1-2, pages 87–88, 1962.
 Theory of modelling: creativity, science, art. // Sofia : Pub. House of the Bulgarian Academy of Sciences, 1984 — 75 p.
 Mathematics and development : methodological problems : essays // Sofia : Pub. House of the Bulgarian Academy of Sciences, 1985—121 p.
 Complex analysis and its applications. Proceedings of the International Conference on Complex Analysis and Applications. Varna, September 20-27, 1981. / Iliev L., Andreev V., editors // Sopfia, Publ. House of the Bulgar. Acad. of Sci. - 1984. - Pages: 568.  Kompleksnyĭ analiz i prilozhenii︠a︡: trudy Mezhdunarodnoĭ konferent︠s︡ii po kompleksnomu analizu i prilozhenii︠a︡m, Varna, 20-27 senti︠a︡bri︠a︡ 1981 // Sofii︠a︡ : Izd-vo Bolgarskoĭ Akademii nauk, 1984. — 568 p.
 Complex analysis and applications. Proceedings of the International Conference on Complex Analysis and Applications. Varna, May 2-10, 1983. / Iliev L., Ramadanov I., editors // Sopfia, Publ. House of the Bulgar. Acad. of Sci. (Bulgarian Academy of Sciences, Centre for Mathematics and Mechanics). - 1985. - Pages: 332.  Kompleksnyĭ analiz i prilozhenii︠a︡: trudy Mezhdunarodnoĭ konferent︠s︡ii po kompleksnomu analizu i prilozhenii︠a︡m, Varna, 2-10 mai︠a︡ 1983 // Sofii︠a︡ : Bolgarskai︠a︡ akademii︠a︡ nauk, Edinyĭ t︠s︡entr matematiki i mekhaniki, 1985. — 332 p.
 Laguerre entire functions // Sofia : Pub. House of the Bulgarian Academy of Sciences, 1987. — 187 p.
 International Conference on Complex Analysis and Applications (5th 1991 Varna, Bulgaria). Complex analysis and generalized functions // 1993 by Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia. 367 p.

Примечания

Ссылки 
 Blagovest Sendov. Obituary for Acad. Lubomir Iliev (1913—2000) // Serdica Math. J. 26, 2 (2000), iii–viii 
 Blagovest Sendov. Bibliography of the works of Academician Lubomir Iliev // Serdica Math. J. 26, 2 (2000), ix–xxviii
 Blagovest Sendov. Ljubomir Iliev – leader of the bulgarian mathematical community In the occasion of his centenary // Serdica Math. J. 39 (2013), i–iv 
 
 Его статьи на Math-Net.Ru
 Досье личности: фото

Пионеры компьютерной техники
Академики Болгарской академии наук
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Лауреаты Димитровской премии
Математики Болгарии
Почётные граждане Велико-Тырново